На програму Светског купа у биатлону 2012/13. такмичење у дисцилини потера за жене налазило се на осам такмичења ове године. Прво је одржано у 1. колу 1. децембра 2012. у Естерсунду (Шведска), а последње 14. марта 2013. у Ханти-Мансијску (Русија).

Систем такмичења 
У потери такмичари почињу по пласману из претходне трке, у временском размаку тог времена, заокруженог на целу секунду. Дакле, такмичар креће са толико временског заостатка за првим, колико је у претходној трци каснио на циљу. Претходна трка је уобичајено спринт. Победник је онај ко први стигне на циљ. Дужина стазе је 10 км за жене. Гађа се 4 пута али прва два гађања су из лежећег а друга два из стојећег става. За сваки промашај се трчи Казнени круг од додатних 150 м. Како не би било гужве на стази и на гађању, по правилима светског купа, учествује само 60 првопласираних из претходне трке. Место на стрелишту је по редоследу стизања до мета.

Победнице потере у Светском купу 2011/12.

Освајачи медаља

Коначна табела за мали кристални глобус у потери

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт ИБУ

Светски куп у биатлону 2012/13.